Ayala kan som auktorsförkortning betyda:

 Francisco J. Ayala
 Ricardo Ayala
 Franklin Ayala

Robotskapade auktorsförkortningar